Новобаза́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Новобазарна вулиця — вулиця в місті Полтава.

 Новобазарна вулиця — колишня назва Піонерської вулиці в місті Євпаторія.
 Новобазарна вулиця — колишня назва вулиці Байди Вишневецького в місті Черкаси.

Вулиці